Audrey Rose bezeichnet:

 Audrey Rose (Roman), einen Roman von Frank De Felitta aus dem Jahr 1975
 Audrey Rose – das Mädchen aus dem Jenseits, die Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1977
 For Love of Audrey Rose, die literarische Fortsetzung aus dem Jahr 1982